У дисципліні міжнародних відносин конструктивізм стверджує, що істотні аспекти міжнародних відносин історично і соціально конструюються, а не є неминучими наслідками людської природи або інших істотних характеристик світової політики.

Розвиток 
Ніколасу Онуфа зазвичай приписують створення терміну «конструктивізм», щоб описати теорії, що підкреслюють соціально сконструйований характер міжнародних відносин. Сучасна конструктивістська теорія сягає своїм корінням в піонерській роботі не тільки Онуфа, але і Річарда К. Ешлі, Фрідріха Краточвіл, Джона Рагги і Крістіана Реус-Сміт. Проте, Олександр Вендт є найвідомішим прихильником соціального конструктивізму в області міжнародних відносин. 1992 стаття Вендта «Анархія це те, що держава з неї робить: Соціальне конструювання силової політики», опублікована в Міжнародній організації, заклала теоретичну основу для заперечування того, що він вважав вадою спільною обом неореалізму і неолібералізму інституціоналістів, а саме прихильність до (сирої) форми матеріалізму. Намагаючись показати, що навіть таке ядро ​​реалістичного поняття, як «силова політика» є соціально конструйованим, тобто не дається від природи а, отже, здатний трансформуватися від людської практики. Вендт далі розвинув ці ідеї в своїй центральній роботі, соціальній теорії міжнародної політики (1999). 

З кінця 1980-х і на початку 1990-х років, конструктивізм став однією з головних шкіл думки в рамках міжнародних відносин. Джон Рагги і Крістіан Реус-Сміт визначили кілька пасом конструктивізму. З одного боку, є конструктивістські вчені, такі як Марта Фіннемор, Кетрін Сіккінк, Пітер Катценштайн, Елізабет Кир і Олександр Вендт, чия робота отримала широке визнання в рамках мейнстріму і викликав яскраві наукові дискусії серед реалістів, лібералів, інституціоналістів і конструктивістів. З іншого боку, є радикальні конструктивісти, які приймають мову і лінгвістику більш серйозно.

Теорія 
Конструктивізм в першу чергу прагне показати, які основні аспекти міжнародних відносин, всупереч припущенням неореалізму і неолібералізму, соціально конструюйований, тобто отримує свою форму тривкими процесами суспільної практики і взаємодії. Олександр Вендт називає два основні, більш прийняті, принципи конструктивізму  "структури людського об'єднання визначаються в першу чергу загальними ідеями, а не матеріальними силами, і що тотожності і інтереси доцільних акторів побудовані цими загальними ідеями, а не є даними від природи". 

Про те, що міжнародні відносини не тільки залежать від політики влади, а й від ідей, що розділяють авторів, котрі описують себе як конструктивістські теоретики. Відповідно до цих поглядів, фундаментальні структури міжнародної політики є соціальними, а не строго матеріальними. Це призводить  соціальних конструктивістів стверджувати, що зміни в характері соціальної взаємодії держав можуть принести фундаментальні зміни в бік більшої міжнародної безпеки.

Оскарження реалізму 

За період становлення конструктивізму, неореалізм домінував у дискурсі міжнародних відносин; таким чином, більша частина первісної теоретичної роботи конструктивізму оскаржила основні припущення неореалізму. Неореалісти опонували структуралістам, в тому, що більшість сенсів міжнародної політики кпояснюється структурою міжнародної системи, позиція першого розширений в людині Кеннет Вольц, держава, і війни, і в повній мірі висвітлені в його основний текст неореалізму, теорія міжнародної політики. Зокрема, міжнародна політика в першу чергу залежить від того, що міжнародна система є анархічної - йому не вистачає будь-якої всеосяжної влади, замість цього він складається з блоків (станів), які формально рівні - всі вони володарює над своєю власною територією. Така анархія, неореалісти стверджують, змушує держави діяти певним чином, а саме, вони можуть розраховувати на не один рік, але сам по безпеці (вони повинні самодопомоги). Шлях, в якому анархія змушує їх діяти такими способами, щоб захистити свої власні інтереси з точки зору влади, неореалісти стверджують, пояснює більшу частину міжнародної політики. Через це, неореалісти схильні ігнорувати пояснення міжнародної політики на «одиниці» або «державному» рівні.  Кеннет Уолц напав такий фокус як редукционистская. 

Конструктивізм, особливо в  роботі Вендта,показує, що проблеми це припущення,  що причинні сили, приписувані «структури» неореалізму насправді не «дані», але зупинятися на тому, яким чином структура побудована за соціальній практиці. Виключено з презумпції про природу самобутності та інтересів суб'єктів у системі, і сенс, що соціальні інститути (в тому числі анархія) є для таких акторів, Вендт стверджує,що «структура» неореалізм дуже мало показує: «Не передбачити, чи буде два держави будуть друзі або ворогами, визнають суверенітет один одного, буде мати династичні зв'язки, буде ревізіоністської або статус-кво сили, і так далі ». Оскільки такі особливості поведінки не пояснюються Анархії, і вимагають замість включення даних про інтереси і ідентичностей, що проводяться основними учасниками фокус неореалізму на матеріальної структурі системи недоречна.  Але Вендт йде далі, ніж це - стверджуючи, що тому, що шлях, в якому Anarchy обмежує держави залежить від того, в якому держава зачаття Анархії, і зачати їх власної ідентичності та інтересів, анархія не обов'язково навіть система «самодопомоги». Це тільки сила заявляє самодопомога, якщо вони відповідають неореалістичного припущеннями про станах, як бачить безпеку як конкурентну, відносне поняття, де коефіцієнт посилення безпеки для будь-якої держави означає втрату безпеки для іншого. Якщо держави замість того, щоб проводити альтернативні концепції безпеки, або «кооперативні», де держави можуть максимізувати свою безпеку без негативного впливу на безпеку іншого, або «колективний», де держава визначити безпеку інших держав як цінні для себе, анархія не призводять до самодопомоги на всіх. [12] Неореалістичного висновки, як такої, повністю залежать від невисловлених і незаперечних припущень про те, яким чином сенс соціальних інститутів побудовані акторами. Кардинально, тому що неореалісти не визнають цю залежність, вони помилково припускають, що такі значення є незмінними, і виключити вивчення процесів соціального будівництва, які фактично роблять ключову роз'яснювальну роботу за спостереженнями неореалізму.

Схожість і інтереси 
Як конструктивісти відкидають висновки неореалізму в про визначальний вплив анархії на поведінку міжнародних акторів, і відійти від лежачого в основі матеріалізму неореалізму, вони створюють необхідну кімнату для ідентичностей та інтересів міжнародних акторів, що зайняла центральне місце в теоретизуванні міжнародних відносин. Тепер, коли актори не просто регулюються імперативами системи самодопомоги, їх особистість і інтереси стають важливими в аналізі. Подібно природі міжнародної системи, конструктивісти побачити такі особистості і інтереси, як об'єктивно не спираються на матеріальні сили (наприклад, велінням людської природи, що лежить в основі класичного реалізму), але результат ідей і соціального конструювання таких ідей. Іншими слова, значення ідей, об'єктів і суб'єктів все дається соціальною взаємодією. 

Марч Фіннемор був впливовим у вивченні  яким чином міжнародні організації залучені в ці процеси соціального конструювання сприйняття актора їх інтересів.  У національних інтересів у міжнародній спільноті, Фіннемор спробував «розробити системний підхід до розуміння державних інтересів і поведінки держави шляхом дослідження міжнародної структури, а не влади, але сенсу і соціальної цінності». [14] «Інтереси», пояснює вона, «не просто" там "чекають свого відкриття, вони побудовані на основі соціальної взаємодії».  Фіннемор передбачає три тематичні дослідження такого будівництва - створення науки бюрократії в штатах через вплив ЮНЕСКО, роль Червоного Хреста в Женевських конвенціях і впливу Світового банку відносин до бідності.

Вивчення таких процесів є прикладами конструктивістського ставлення до державних інтересів та самобутності. Такі інтереси та ідентичність є центральними чинниками, що визначають поведінку держави, як, наприклад, вивчення їх природи і їх освіта є невід'ємною частиною в конструктивістської методології для пояснення міжнародної системи. Але важливо відзначити, що, незважаючи на зміни спрямованості та ідентичності на інтереси-властивості держав-конструктивістів, не обов'язково віддані зосередження їх аналізу на одиничному рівні міжнародної політики: держави. Конструктивісти, такі як Фіннемор і Вендт підкреслили, що в той час як ідеї і процеси, як правило, пояснюють соціальне конструювання ідентичностей та інтересів, такі ідеї і процеси формують структуру своїх власних які впливають на міжнародні суб'єкти. Їх центральне відміну від неореалісти, щоб побачити структуру міжнародної політики в першу чергу ідеаціональний, а не матеріал, терміни.

Основні напрямки досліджень 
Багато конструктивістів аналізують міжнародні відносини, дивлячись на цілі, загрози, страхи, культури, ідентичності та інші елементи «соціальної реальності» як соціальні факти. Конструктивістскі вчені, включаючи Елізабет Кир, Джеффрі Легро, і Пітер Катценштайн — поставили під сумнів багато реалістичних припущень про динаміку міжнародної політики, зокрема, в контексті військової справи. Томас Дж. Бірстекер і Синтія Вебер застосували конструктивістські підходи, щоб зрозуміти еволюцію державного суверенітету як центральну тему в міжнародних відносинах, а роботи Рідня Брюса Холл і Даніель Філпотт (в тому числі) розробили конструктивістські теорії великих перетворень в динаміці міжнародної політики. У міжнародній політичній економії, застосування конструктивізму було рідше. Показовими прикладами конструктивістської роботи в цій галузі включають дослідження Кетлін Р. Макнамари Європейського валютного союзу і аналіз Марка Блайта про підйом рейганоміки в Сполучених Штатах.

Зосередивши увагу на те, як мова і риторика використовуються для побудови соціальної реальності міжнародної системи, конструктивісти часто розглядаються як більш оптимістично- прогресовані, досягнуті в міжнародних відносинах, ніж версії реалізму, які є лояльними до чисто матеріалістичної онтології, але все більше число конструктивістів допитувати «ліберальний» характер конструктивістської думки і висловлювали велику симпатію до реалістичного песимізму щодо можливості звільнення від політики влади.

Конструктивізм часто представляється як альтернатива двом провідним теоріям міжнародних відносин, реалізму і лібералізму, але деякі стверджують, що це не обов'язково узгоджується з одним або обома. Вендт розділяє деякі ключові допущення з провідними реалістами і неореалізмом вченими, такими, як існування анархії і центральність держав в міжнародній системі. Проте, Вендт надає анархію в культурному, а не матеріалістичний; він також пропонує складну теоретичну захист припущення про стан як-актор в теорії міжнародних відносин. Це спірне питання в сегментах співтовариства міжнародних відносин, як деякі конструктивісти виклик Вендт на деяких з цих припущень (див, наприклад, обміни в області огляду міжнародних досліджень, т. 30, 2004). Стверджувалося, що прогрес в теорії ІК буде досягнуто, коли реалізм і конструктивізм можуть бути вирівняні або навіть синтезований. Одним з перших прикладів такого синтезу був аналіз Дженніфер Стерлінг-Фолькер про міжнародну грошово-кредитну політику Сполучених Штатів після Бреттон-Вудської системи. Стерлінг-Фолькер стверджував, що зрушення в бік США однобічності частково пояснюється акцентом реалізму в анархічної системи, але конструктивізм допомагає врахувати важливі чинники, від внутрішнього або другого рівня аналізу.

Нещодавністосовно якого часу? дослідження 
Значнанаскільки значна? група вчених, що вивчають процеси соціального будівництва соромливо цураються ярлик «конструктивістський». Вони стверджують, що «основний» конструктивізм упустив багато з найбільш важливих висновків з лінгвістичного повороту і соціально-конструктивістської теорії в гонитві за респектабельність як «науковим» підходом до міжнародних відносин.  Навіть деякі передбачувано «мейнстрімні» конструктивісти, такі як Джеффрі Чекелен, висловили стурбованість тим, що конструктивісти зайшли занадто далеко у своїх зусиллях з наведення мостів з не-конструктивістських шкіл. 

Все більшечи дійсно більше? число конструктивістів стверджують, що сучасні теорії приділяють недостатню увагу до ролі звичайної і бездумної поведінки в світовій політиці.  Ці прихильники «практики своєї черги» черпають натхнення від роботи в області неврології, а також, соціальні теоретики, такі як Пірр Бордье, що підкреслює значення звички в психологічній і соціального життя.  Все частіше ці вчені також рухаються в напрямку використання відповідного соціологічний підходу, відомий як теорія Actor-Network (ANT), яка проходить ранній фокус практики  Пірр Бордье , Бруно Латура і іншим. Вчені використовували ANT для того, щоб порушити традиційну світові політичні бінарники (цивілізований / варварський, демократичний / самодержавний, і т.д.).  розглянути наслідки постлюдського розуміння ІК, досліджувати інфраструктури світової політики,  і розглянути наслідки технологічного агентства.

Видатні послідовники конструктивізму 
 Emanuel Adler
 Anthony Clark Arend
 Michael Barnett
 Thomas J. Biersteker
 Didier Bigo
 Mark Blyth
 Jeffrey T. Checkel
 Martha Finnemore
 Ernst B. Haas
 Peter M. Haas
 Ian Hacking
 Rodney Bruce Hall
 Ted Hopf
 Peter J. Katzenstein
 Margaret Keck
 Judith Kelley
 Elizabeth Kier
 Friedrich Kratochwil
 Richard Ned Lebow
 Kathleen R. McNamara
 Daniel H. Nexon
 Nicholas Onuf
 Erik Ringmar
 Thomas Risse
 Джон Раггі
 Chris Reus-Smit
 Edward Said
 Leonard Seabrooke
 Кетрін Сіккінк
 J. Ann Tickner
 Ole Wæver
 Alexander Wendt

Джерела та література 
 Patrick Thaddeus Jackson and Daniel H. Nexon, «Whence Causal Mechanisms? A Comment on Legro» in Dialogue IO Vol. 1, 2002
 Robert Howard Jackson and Georg Sørensen (2010). Introduction to International Relations: Theories and Approaches, 4th Edition. Oxford University Press. p. 166. ISBN 0-19-954884-6. Constructivism was introduced to IR by Nicholas Onuf (1989) who coined the term
 John Gerard Ruggie (1998). «What Makes the World Hang Together? Neo-utilitarianism and the Social Constructivist Challenge». International Organization. CUP. 52 (4): 855. doi:10.1162/002081898550770.
 «http://www.palgrave.com/page/detail/theories-of-international-relations-scott-burchill/?isb=978023036222» 
 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), p.1
 Baylis, John (2011). The Globalization of World Politics. Oxford University Press Inc. p. 237. ISBN 978-0-19-956909-0.
 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), pp.8-15
 Chris Brown, Understanding International Relations (Basingstoke: Palgrave Publishing, 2005), pp.40-43
 Kenneth Waltz, Theory of International Politics (McGraw-Hill Higher Education, 1979)
 Alexander Wendt, «Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics» in International Organization (46:2, Spring 1992), p.396
 Alexander Wendt, «Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics» in International Organization (46:2, Spring 1992), pp.396–399
 Alexander Wendt, «Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics» in International Organization (46:2, Spring 1992), pp.399–403
 Stephen Walt writes on the back cover of Finnemore's book «Many writers have asserted that social structures assert a powerful impact on national preferences…but Finnemore is the first to present sophisticated evidence for this claim.»
 Martha Finnemore, National Interests In International Society (New York: Cornell University Press, 1996), p.2
 Martha Finnemore, National Interests In International Society (New York: Cornell University Press, 1996), pp.6-7
 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), pp.29-33
 The Culture of National Security (New York: Columbia University Press, 1996)
 Thomas J. Biersteker and Cynthia Weber, eds., State Sovereignty As Social Construct (Cambridge: Cambridge University Press, 1996)
 Rodney Bruce Hall, National Collective Identity (New York: Columbia University Press, 1999)
 Daniel Philpott, Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001)
 Kathleen R. McNamara, The Currency of Ideas: Monetary Politics in the European Union (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999)
 Mark Blyth Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1992)
 Patrick Thaddeus Jackson, ed. «Bridging the Gap: Towards a Realist-Constructivist Dialogue» in International Studies Review vol. 6, 2004, pp. 337—352
 Andrew Moravscik, Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics" in International Organization vol. 51, 1997
 Cornelia Beyer, «Hegemony, Equilibrium and Counterpower: A Synthetic Approach», in International Relations vol 23:3, 2009
 Jennifer Sterling-Folker, Realism and the Constructivist Challenge: Rejecting, Reconstructing, or Rereading, International Studies Review, 4(1), pg. 73–97, 2002.
 Jennifer Sterling-Folker, Theories of International Cooperation and the Primacy of Anarchy: Explaining U.S. International Monetary Policy-Making after Bretton Wood, State University of New York Press, 2002.
 Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations: The Politics of Reality (Cambridge: Cambridge University Press, 2002)
 Jeffrey Checkel, «Social Constructivisms in Global and European Politics» in Review of International Studies Vol.30, 2004
 Iver B. Neumann, «Returning Practice to the Linguistic Turn: The Case of Diplomacy» in Millennium: Journal of International Studies vol. 31, 2002
 Ted Hopf, Social Construction of International Politics: Identities & Foreign Policies, Moscow, 1955 and 1999 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002)
 Vincent Pouliot, «The Logic of Practicality: A Theory of Practice of Security Communities» in International Organization vol. 62, 2008
 Austin, Jonathan Luke., 2015. «We have never been civilized: Torture and the Materiality of World Political Binaries.» European Journal of International Relations, doi:10.1177/1354066115616466
 Cudworth, E. and Hobden, S, 2013. «Of parts and wholes: International Relations beyond the human.» Millennium: Journal of International Studies', 41(3), pp.430-450.
 Barry, A., 2013. «Material Politics.» Oxford: Wiley-Blackwell.
 Leander, A., 2013. «Technological agency in the co-constitution of legal expertise and the US drone program.» Leiden Journal of International Law', 26(4), pp.811-831.

Література 
 А. А. Субботін. Конструктивізм // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. /Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К: Знання України, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X